Soldani ist der Familienname folgender Personen:

 Massimiliano Soldani (Massimiliano Soldani Benzi; 1656–1740), italienischer Bildhauer und Medailleur
 Renzo Soldani (1925–2013), italienischer Radrennfahrer